Szópatrosz (görög betűkkel Σώπατρος, , „az apja szabadítója”) több késő ókori és kora középkori görög személy neve.
 Szópatrosz, 4. századi görög filozófus
 Szópatrosz, 4. századi görög komédiaköltő
 Szópatrosz, 5–6. századi görög rétor